Чемпіонат Європи з фехтування 2022 — XXIV чемпіонат Європи, що пройшов у місті Анталія, Туреччина з 17 по 22 червня 2022 року.

Медалі

Медальний залік

Чоловіки

Жінки

Огляд результатів

Чоловіки

Шпага, особиста першість

Рапіра, особиста першість

Шабля, особиста першість

Шпага, командна першість

Посилання 
 Офіційний сайт

Чемпіонат Європи з фехтування
Спортивні події 2022
Червень 2022
2022 у турецькому спорті
Спорт в Анталії
2022 у європейському спорті